

Cinema 
 A Family Affair – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
 A Family Affair – film del 1916 diretto da Clarence G. Badger 
 A Family Affair – cortometraggio del 1920 prodotto dalla J.R. Bray Studios
 A Family Affair – cortometraggio del 1921 diretto da Alf Goulding
 Un affare di famiglia (A Family Affair) – film del 1937 diretto da George B. Seitz
 A Family Affair – documentario andato in nomination ai Premi BAFTA per i documentari nel 1952
 A Family Affair – documentario del 2015 diretto da Tom Fassaert

Letteratura 
 A Family Affair – raccontod i Kate Chopin del 1899
 A Family Affair – romanzo di Jane Fraser del 1958
 A Family Affair – romanzo di Michael Innes del 1969
 Estate crudele (A Family Affair) – romanzo di Charlotte Lamb
 Nero Wolfe apre la porta al delitto (A Family Affair) – romanzo di Rex Stout del 1975

Musica 
 A Family Affair – traccia della colonna sonora di Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma del 2006
 A Family Affair – album di Mikael Bolyos del 2007

Televisione 
 A Family Affair – episodio della settima stagione di The Closer
 A Family Affair – episodio della seconda stagione di Freddy's Nightmares
 Un affare di famiglia (A Family Affair) – episodio della prima stagione de I Colby
 Xena contro il Distruttore (A Family Affair) – episodio della quarta stagione di Xena - Principessa guerriera